Долинная:

 Долинная — исчезнувшее село в Ленинском районе Крыма.
 Долинная — река в России, протекает в Архангельской области.
 Долинная — улица в Киеве.